Segawa ist der Familienname folgender Personen:
 Kazuki Segawa (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Makoto Segawa (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Yūsuke Segawa (* 1994), japanischer Fußballspieler

Segawa bezeichnet das:
 Segawa-Syndrom, eine seltene Erbkrankheit